Fabián Ruiz puede referirse a las siguientes personas:
Fabián Ruiz de Aguilar, clérigo español.
Fabián Ruiz Peña, futbolista español.